Părău peut désigner plusieurs localités de Roumanie:
 Părău (Brașov),  commune roumaine du Județ de Brașov
Pârâu, a village de la commune de Brăneşti 
Pârâu Boghii, village de la commune de Pârgărești
Pârâu Boia, village de la commune de Jupânești
Pârâu-Cărbunări, village de la commune de Lupșa
Pârâu Crucii, village de la commune de Pogăceaua
Pârâu Crucii, village de la commune de Râciu
Pârâu Mare, village de la commune de Ibăneşti
Pârâu Negrei, village de la commune de Breaza
Pârâu Negru, village de la commune de Mihăileni
Pârâu Viu, village de la commune de Berlești
Pârâu de Pripor et Pârâu de Vale, villages de Godinești